

Таврійськ — місто районного значення у Херсонській області
 Таврійськ — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці
 Таврійськ-Вантажний — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці